Hunding (Neder-Beieren)
Hunding (opera)